Orn Free Taa es un personaje del universo ficticio de Star Wars. Es un senador de raza Twilek, representante del planeta Ryloth en el Senado Galáctico de Coruscant. Tiene la piel azul y un par de tentáculos sobre su cabeza. Sobre sus orejas, posee un par de prolongaciones similares a lekku y bajo su barbilla, una gran papada.

Es opositor a la construcción del ejército Clon, miembro del Comité Loyalista y aliado de Mon Mothma, Padmé Amidala, Bail Organa y Fang Zar.

Personajes de Star Wars
Senadores ficticios

en:List of Star Wars Old Republic characters
fr:Sénat galactique#Sénateurs et politiciens connus